Le tournoi d'Eastbourne 2014, tournoi de tennis sur gazon, se déroule du 16 au  à Eastbourne en Angleterre.

Faits marquants 
 Alexandr Dolgopolov, tête de série numéro 2, déclare forfait en raison d'une blessure contractée lors du tournoi du Queen's. Il est remplacé par le Dominicain Victor Estrella.
 Feliciano López, tenant du titre, remporte le tournoi en simple en battant Richard Gasquet en finale. Il emporte ainsi son  ATP.
 En double, Treat Conrad Huey et Dominic Inglot s'imposent en finale face à Alexander Peya et Bruno Soares. Ils emportent leur  ensemble.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2014 de l'ATP
 Tournoi de tennis d'Eastbourne
 Tournoi de tennis d'Eastbourne (WTA 2014)

Liens externes 
 
 

ATP 2014
Eastbourne
Tennis en Angleterre en 2014
Tennis en juin 2014